Премия ежегодно присуждается Международным советом регби (IRB), по итогам прошедшего игрового года, игроку показавшему, наиболее выдающиеся игровые результаты, на уровне сборных команд. Вручается премия с 2001 года. 

Лучшим игроком 2010 года в третий раз в своей карьере стал Ричи Маккоу (), капитан Новозеландской сборной. В 2015 году после чемпионата мира в Англии и Уэльсе его рекорд повторил его соотечественник Дэн Картер.

Победители

Примечания

Ссылки 
  Официальный веб-сайт IRB

Спортивные призы и награды
Регби
Игрок года по версии Международного совета регби
Регбийные призы и награды